Ňura, , může být:

jména
 ruská domácká podoba křestního jména Anna

geografie
 Ňura (přítok Mordjegy) – přítok Mordjegy v povodí Obu
 Ňura (přítok Piněgy) – přítok Piněgy v povodí Severní Dviny

kultura
 Ňura (opera) (op. 31) – opera o dvou dílech a sedmi obrazech českého skladatele Osvalda Chlubny na vlastní libreto podle stejnojmenného dramatu Osipa Dymova
 Ako sa princezná Ňurka stratila a ako sa našla – pohádka Rudo Morice z roku 1970